Katekizmus, a keresztény hit és tanítás biblikus, liturgikus, ugyanakkor világos és rendszerezett bemutatása.
 Gépész KáTé, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Hallgatói Képviseletének lapja.